Ліга чемпіонів УЄФА 2003–2004 — 49-й турнір між найкращими клубами європейських країн і 12-й такий турнір у форматі Ліги чемпіонів УЄФА. Перший сезон, в якому замість другого групового турніру було впроваджено турнір на вибуття вже зі стадії 1/8 фіналу.

Фінал відбувся 26 травня 2004 року на стадіоні «Фельтінс-Арена» в німецькому Гельзенкірхені, де португальський «Порту» з рахунком 3:0 здолав представника французького чемпіонату «Монако». Для очолюваного Жозе Моурінью португальського клубу ця перемога стала другим поспіль єврокубковим тріумфом після здобутого роком раніше Кубка УЄФА. Для «драконів» ця перемога у найпрестижнішому клубному турнірі Європи стала другою після тріумфу в Кубку чемпіонів 1986/87.

Кваліфікаційні раунди

Перший кваліфікаційний раунд 

|}

Другий кваліфікаційний раунд 

|}

Третій кваліфікаційний раунд 

|}

Груповий етап 
До групового етапу, що складався з 8 груп по 4 команди в кожній, увійшли:
 16 переможців третього кваліфікаційного раунду
 10 чемпіонів країн, що посідають місця з 1 по 10 в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
 6 команд, що посіли 2 місце в країнах з 1 по 6 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Команди, що зайняли 1-2 місця у своїх групах, пройшли до раунду плей-оф; команди з 3-іх місць у групах пройшли до третього раунду Кубка УЄФА.

Клуби «Реал Сосьєдад», «Сельта Віго», «Штутгарт» та «Партизан» вперше в своїй історії стали учасниками групового етапу Ліги чемпіонів. При цьому остання команда стала першим представником Ізраїлю в історії групових етапів цього континентального турніру.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

1/8 фіналу 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Бомардири 
Найкращі бомбардири Ліги чемпіонів УЄФА 2003–04 (без урахування кваліфікаційних раундів):

Джерело: Найкращі бомбардири, 26 травня 2004

Див. також 
 Кубок УЄФА 2003—2004
 Кубок Інтертото 2003

Посилання 
 2003/04 Ліга чемпіонів УЄФА – всі матчі на сайті UEFA  
 Сезон 2003–04 на сайті UEFA 
 Змагання на rsssf.com  

2003-04